Kosijiwka (; russische Entsprechung ) ist ein Ortsname in der Ukraine:

 Kosijiwka (Schytomyr), Dorf in der Oblast Schytomyr, Rajon Schytomyr
 Kosijiwka (Krasnokutsk), Dorf in der Oblast Charkiw, Rajon Krasnokutsk
 Kosijiwka (Obuchiw), Dorf in der Oblast Kiew, Rajon Obuchiw